«Борислав смеётся» (другое название — «Восковые короли») — советский немой художественный фильм, снятый режиссёром Иосифом Рона в 1927 году на Одесской кинофабрике ВУФКУ.

Экранизация одноимённого романа украинского писателя Ивана Франко. Премьера фильма состоялась: 16 декабря 1927 года в Киеве и 11 июля 1930 года в Москве. 

Фильм не сохранился.

Сюжет 
Фильм о начале классовой борьбы в австрийской Галиции, о первых забастовках рабочих.

В 70-е годы XIX века на Галичине в окрестностях западноукраинского города Борислава были найдены залежи «земляного воска» — одного из продуктов переработки нефти. На работу в Борислав съезжается бедный люд. Владельцы промыслов устанавливают мизерную, нищенскую оплату за работу. Рабочие начинают забастовку. Руками наёмников хозяева производства похищают рабочую кассу, с помощью которой забастовщики поддерживали себя материально. В ответ на похищение кассы рабочие поджигают предприятие.

В ролях 
 Иван Замычковский — Ван-Гехт, химик
 Матвей Ляров — Харман, владелец промыслов
 Наталия Гебдовская — Варвара
 Юрий Шумский — Бенедио, каменщик
 Владимир Лисовский — Готлиб, сын Хармана
 Лидия Мациевская — Ривка, мать Готлиба
 Николай Надемский — дед Матвей, рабочий-счетовод
 Георгий Астафьев — брат Бассараб
 Николай Кучинский — брат Бассараб
 Леонид Барбэ — заводчик
 Александр Никитин — заводчик
 Иван Сизов — рабочий
 Осип Мерлатти — приказчик
 Н. Барсов — кассир
 П. Костенко — Деркач
 Александр Чуверов — Стасюра
 Раиса Рами-Шор — невеста
 П. Матвеенко — ''эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Иосиф Рона
 Сценарий — Павел Нечеса
 Главный оператор — Иосиф Рона
 Художник-постановщик — Георгий Байзенгерц

Рецензии 
По мнению специалистов фильм поражал силой реализма, выходил за пределы простой иллюстрации к повести. Если учесть, что до революции произведения И. Франко были почти неизвестны на восточной Украине, фильм для многих стал первым знакомством с его известной повестью.

Примечания

Источники 
 Борислав смеётся // Фактографичная история кино в Украине. 1896—1930. Т. 1. Фильмографический справочник / Издание 2-е, исправленное и дополненное. Авт.-сост. В. Н. Миславский. — : Дом Рекламы, 2016. — 496 с. — С. 244—245. ISBN 978-966-2149-55-5.

Ссылки 
 
 Борислав сміється

Немые фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы СССР 1927 года
Фильмы-драмы СССР
Экранизации повестей
Утерянные фильмы
Фильмы ВУФКУ